Nederland
 Kruiskapel (Hemden)
 Heilig Kruiskapel (Luyksgestel)
 Heilig-Kruiskapel (Muizen)
 Kruiskapel (Nederwetten)
 Heilig Kruiskapel (Utrecht)
België
 Heilig-Kruiskapel (Bolbeek)
 Heilig-Kruiskapel (Dessel)
 Heilig-Kruiskapel (Ordingen)
 Heilige Kruiskapel (Sint-Pieters-Leeuw)
Duitsland
 Heilig Kruiskapel (Trier)
Tsjechië
 Heilig Kruiskapel (Praag)